Радо́слав Ма́йдан (; ) — польский футболист, вратарь. После 1992 года — лучший голкипер «Погони», позже признан лучшим голкипером Польши.

Выступал за клубы: «Висла» Краков, «Погонь» Щецин, «Гёзтепе», ПАОК, «Бурсаспор» и «Ашдод». Дебют в основном составе — 8 августа 1992 (матч «Погонь» — «Рух Хожув»), в составе национальной сборной — 26 июня 2000 в матче с Испанией. В «Висле» дебютировал 13 марта 2004 года в матче с «Горником» Полковице до этого защищал цвета «Вислы» 31 матч (26 раз в экстра-классе).

В 2005—2008 годах Майдан был мужем певицы Доды.

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Погонь» Щецин
Игроки ФК «Гёзтепе»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Ашдод»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Полония» Варшава